Тур Приморской Шаранты () — шоссейная многодневная велогонка, проходящая по территории Франции с 2000 года.

История 
Гонка была создана в 2000 году и с тех пор проходит в рамках национального календаря. С 2015 по 2017 год входила в календарь женского Кубка Франции.

В 2020 году была отменена из-за пандемии COVID-19.

Маршрут гонки проходит в департаменте Приморская Шаранта в течение двух дней и состоит из трёх этапов. Из них два этапа являются групповыми от 80 до 100 км каждый, а третий индивидуальной гонкой протяжённостью до 10 км.

Организатором выступает велосипедным клубом Avenir Cycliste из Ньёль-ле-Сент.

Призёры

Примечания

Ссылки 

 Тур Приморской Шаранты на CQranking

 Тур Приморской Шаранты на Cycle Base
 Тур Приморской Шаранты на First Cycling

Велогонки среди женщин